Allsvenskan 2009/2010 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2009/2010
Allsvenskan i bandy för damer 2009/2010
Allsvenskan i handboll för herrar 2009/2010
Hockeyallsvenskan 2009/2010